Sunset kan syfta på:
 Sunset (film) – en amerikansk film från 1988

Geografi

Marshallöarna 

 Ralik Chain, öar,

Nya Zeeland 

 Sunset Saddle, bergspass, Tasman,

USA 

 Sunset (ort i USA, Arkansas, Crittenden County), 
 Sunset (ort i USA, Arkansas, Washington County), 
 Sunset, Florida, ort, Miami-Dade County, 
 Sunset (ort i USA, Louisiana), Saint Landry Parish, 
 Sunset (ort i USA, Texas), Montague County, 
 Sunset (ort i USA, Utah), Davis County,

Se även
 Sunset Boulevard
 Sunset Boulevard (film)

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar